Михаи́л Ко́лосов:
 Колосов, Михаил Дмитриевич (1918—2000) — Герой Советского Союза.
 Колосов, Михаил Ефимович (1915—1996) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Колосов, Михаил Макарович (1923—1996) — советский писатель, главный редактор газеты «Литературная Россия».
 Колосов, Михаил Иванович (1904—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, директор ЦНИИ металлургии, лауреат Сталинской премии.
 Колосов, Михаил Николаевич (1927—1985) — советский биохимик и молекулярный биолог, академик АН СССР.
 Колосов, Михаил Николаевич (1937—2004) — советский футболист.
 Колосов, Михаил Фёдорович (род. 1943) — советский военнослужащий, заслуженный военный штурман СССР. Примечания